Burkhardswalde ist der Name zweier Dörfer in Sachsen: 

 Burkhardswalde (Müglitztal) in der Gemeinde Müglitztal, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Burkhardswalde (Klipphausen) in der Gemeinde Klipphausen, Landkreis Meißen